В'є-Муле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 638,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 В'є-Мулен на сайті французького Національного інституту географії
 В'є-Мулен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'є-Мулен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'є-Мулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'є-Мулен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза